Соревнования по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 18 и 19 февраля в Санном центре Уистлера. В первый день с 16:00 до 21:00 по местному времени (UTC-8) состоялись первые два заезда, а на следующий с 15:45 до 20:30 ещё два. 

Из призёров Олимпиады 2006 года в Турине участвовал лишь чемпион, Джефф Пэйн, занявший в итоге девятое место. 

В первом заезде победитель общего зачёта Кубка мира Мартинс Дукурс установил новый рекорд трассы, но три остальных заезда выиграл канадец Джон Монтгомери, в третьем заезде также установивший новый рекорд трассы и в итоге ставший олимпийским чемпионом. Третье место занял Александр Третьяков, победитель общего зачёта Кубка мира сезона 2008/2009 годов. Для Латвии и России это первые медали в скелетоне.

Медалисты

Соревнование 
К участию в четвёртом заезде были допущены лишь 20 участников, имевших лучшее время по сумме первых трёх заездов.

Ссылки 
 Результаты